Webado kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Webado (distrikt i Liberia), Grand Kru County, 
 Grand Cess Wedabo, distrikt, Grand Kru County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar